Moreno Morbiducci – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Publio Morbiducci – scultore, medaglista e pittore italiano